Okręty US Navy o nazwie USS  "Artemis", pochodzącej od Artemidy:
Pierwszy "Artemis" (SP-593) był jachtem, przemianowanym później na USS "Arcturus" (SP 593). W służbie w latach 1917 - 1919. Spłonął i zatonął w 1927.
Drugi "Artemis" (ID-2187), przemianowany później na USAT "Artemis", był niemieckim liniowcem pasażerskim zajętym przez Stany Zjednoczone. W służbie amerykańskiej w 1919.
Trzeci "Artemis" (AKA-21) był transportowcem desantowym, okrętem prototypowym dla jednostek typu Artemis. W służbie w latach 1944 - 1947.

Zobacz też 

HMS "Artemis"

Artemis